Біянкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Біянкур () - частина муніципалітету Булонь-Біянкур у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен